Rato peut désigner :

Sigle 

 Rocket-assisted take-off

Patronyme 

 Rodrigo Rato (1949-), homme politique espagnol ;

Divers 
 Rato, station de métro à Lisbonne.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme hispanique